Das Eulenhaus steht für:
 Das Eulenhaus (Marlitt), 1888 postum erschienener Roman von E. Marlitt
 Das Eulenhaus (Roman), 37. Kriminalroman von Agatha Christie (Originaltitel: The Hollow)
 Das Eulenhaus (2004), die Verfilmung des Romans von Agatha Christie